Траоре́ () — фамилия, распространённая в странах Западной Африки: Мали, Сенегале, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаре, Гвинее.

 Траоре, Абду Разак (род. 1988) — буркинийский футболист.
 Траоре, Абду (род. 1988) — малийский футболист.
 Траоре, Абдулай (род. 1967) — ивуарийский футболист.
 
 Траоре, Ален (род. 1988) — буркинийский футболист.
 Траоре, Али (род. 1985) — ивуарийский и французский баскетболист.
 Траоре, Амад (род. 2002) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Амаду (род. 2002) — французский футболист.
 Траоре, Амара (род. 1965) — сенегальский футболист и тренер.
 Траоре, Амари (род. 1992) — малийский футболист.
 Траоре, Арман (род. 1989) — французский футболист.
 Траоре, Бакай (род. 1985) — малийский футболист.
 Траоре, Бени Адама (род. 2002) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Бертран (род. 1995) — буркинийский футболист.
 Траоре, Бубакар (род. 1942) — малийский певец, гитарист.
 Траоре, Джими (род. 1980) — малийский футболист.
 Траоре, Диарра (1935—1985) — премьер-министр Гвинеи (1984).
 Траоре, Дионкунда (род. 1942) — политический деятель Мали.
 Траоре, Драман (род. 1982) — малийский футболист.
 Траоре, Жан (1938—1999) — министр иностранных дел Гвинеи.
 Траоре, Ибрагим (род. 1988) — капитан вооружённых сил Буркина-Фасо.
 Траоре, Ибраима (род. 1988) — гвинейский футболист.
 Траоре, Исмаэль (род. 1986) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Калифа (род. 1991) — малийский футболист.
 Траоре, Ласина (род. 1990) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Лассина (род. 2001) — буркинийский футболист.
 
 Траоре, Маман (род. 1988) — малийский футболист.
 Траоре, Махама Джонсон (1942—2010) — сенегальский кинорежиссёр и продюсер.
 Траоре, Муса (1936—2020) — президент Мали (1968—1991).
  (род. 1990) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Оноре (род. 1957) — и. о. президента Буркина-Фасо с 31 октября по 1 ноября 2014 года.
 Траоре, Оула (род. 1995) — буркинийский футболист.
 Траоре, Рокиа (род. 1974) — певица из Мали, гитаристка и автор песен, исполнительница африканской этнической музыки.
 Траоре, Стив (род. 1998) — французский футболист.
 Траоре, Хамед (род. 2000) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Шака (род. 2004) — ивуарийский футболист.
 Траоре, Юссуф (род. 1991) — ивуарийский футболист.